Die Abkürzung LS-2 hat folgende Bedeutungen:

 das Segelflugzeug Rolladen Schneider LS-2
 das ungarische Kriegsflugzeug aus dem Ersten Weltkrieg Lloyd LS-2

LS2